Ostend kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Oostende (kommunhuvudort), Flandern, Västflandern,

Sydafrika 

 Ostend (berg), Limpopoprovinsen, Capricorn District Municipality,

Tyskland 

 Ostend, del av en befolkad plats, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar